Nyungwe peut désigner :
 le Nyungwe, un massif forestier du Rwanda ;
 le nyungwe, une langue bantoue du Mozambique ;
 les Nyungwe, peuple du Mozambique.